Fred Perry (1904–1981) – walijski bokser
 Fred Perry (1909–1995) – brytyjski tenisista